Municipio de Moltke puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moltke (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Presque Isle.
 Municipio de Moltke (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Sibley.